Термин горњи ганглион може да се односи на:

 горњи ганглион језично-ждрелног живца и
 горњи ганглион живца лутаоца.